Уи́лер () — английская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Уилер, Ад (1899—?) — английский футболист, нападающий.
 Уилер, Адам (род. 1981) — американский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпиады-2008.
 Уилер, Артемас — офицер американской армии, изобретатель модели кремнёвого револьвера.
 Уилер, Блейк (род. 1986) — американский хоккеист, нападающий.
 Уилер, Джозеф (1836—1906) — американский кавалерийский офицер.
 
 Уилер, Джордж Годфри (1873—1915) — британский офицер, кавалер Креста Виктории.
  (1842—1905) — американский исследователь Юго-Запада США.
 Уилер, Дэвид (более известен как Дэвид Тьюлис; род. 1963) — британский актёр.
 Уилер, Кэндис (1827—1923) — одна из первых женщин-дизайнеров интерьеров и текстиля США.
 Уилер, Кенни (1930—2014) — канадский джазовый трубач и композитор.
 Уилер, Люсиль (род. 1935) — канадская горнолыжница.
 Уилер, Майкл (1935—2020) — британский легкоатлет, спринтер.
 Уилер, Мортимер (1890—1976) — британский археолог.
 Уилер, Мэгги (девичья фамилия — Джейкобсон; род. 1961) — американская актриса.
 Уилер, Мэри Фанетт (род. 1938) — американский математик. Лауреат премии Теодора фон Кармана.
 Уилер, Рэймонд Альберт (1885—1974) — американский генерал-лейтенант, начальник инженерных войск США.
 Уилер, Том — американский сценарист и продюсер.
 Уилер, Томас Бентон (1840—1913) — американский политик, 16-й вице-губернатор Техаса.
 
 Уилер, Флекс (род. 1965) — американский культурист.
 Уилер, Христос (род. 1997) — кипрский футболист.
 Уилер, Эд (1878—1960) — американский бейсболист.
 Уилер, Эд (1915—1983) — американский бейсболист.
 Уилер, Эллен (род. 1961) — американская актриса, режиссёр и продюсер мыльных опер.

Топоним 
 Уилер — город в штате Техас, США.
 Уилер — тауншип в округе Лейк-оф-Вудс, Миннесота, США.
 
 Уилер-Пик - самая высокая гора штата Нью-Мексико, США.
 Уилер-Пик - вторая по высоте гора в штате Невада, США.

См. также 
 Уиллер-Дейм, Лесли
 Уиллер-Николсон, Дана
 Уэллер